Це список станцій Київського метрополітену — системи ліній метрополітену в Києві (Україна). Першу лінію було відкрито 6 листопада 1960 року. На момент відкриття вона мала п'ять станцій. Наразі метрополітен налічує три лінії з 52 діючими станціями.

Цей список станцій виконано із прив'язкою до ліній і поділено на діючі станції та такі, що перебувають у процесі будівництва, законсервовані чи запроєктовані.

Етимологія назв станцій 
Станції Київського метрополітену названі:
 1 станція на честь людини («Тараса Шевченка»);
 1 станція від назви парку («Гідропарк»);
 3 станції за напрямом руху автошляху, поблизу якого розташовані («Житомирська», «Чернігівська», «Бориспільська»);
 5 станцій на честь гідронімів («Дніпро», «Славутич», «Либідська», «Вирлиця», «Почайна»);
 4 станції від назв площ («Контрактова площа», «Поштова площа», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого»);
 5 станцій від назв вулиць, проспектів, бульварів («Берестейська», «Хрещатик», «Героїв Дніпра», «Васильківська», «Дружби Народів»);
 11 станцій на честь наземних будівель, споруд, закладів;
 22 станції від районів і місцевостей Києва, де вони розташовані.

Лінії та станції

Споруджувані та проєктовані станції

Пересадні вузли 
 Хрещатик — Майдан Незалежності
 Театральна — Золоті ворота
 Площа Льва Толстого — Палац спорту

Див. також 
 Перелік пускових дільниць і нових станцій Київського метрополітену
 Автори проєктів станцій Київського метрополітену

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Київського метрополітену 
 Неофіційний сайт Київського метрополітену  
  
 

Списки:Київ
К